Visibilitat en meteorologia, la mesura de la distància a la qual un objecte o la llum pot ser vista.
 Visibilitat en enginyeria sanitària és la mesura de la terbolesa.
 Visibilitat en màrqueting, és el mesurament de quant el públic veu un producte o el seu publicitat.
 Visibilitat d'un fet, col·lectiu de persones, etc., en sociologia, és que no s'amagui, negui, ni resti tabú.
 Visibilitat interferomètrica en òptica és la quantificació del contrast d'una interferència.
 El problema de visibilitat és, en programació, decidir quins elements d'una escena renderitzada són visibles i quins ocults.